Argonauta – membro degli Argonauti, personaggi della mitologia greca
 Argonauta – genere di molluschi cefalopodi a cui appartiene lArgonauta argo
  – sommergibile della Regia Marina varato nel 1914
  – sommergibile della Regia Marina varato nel 1932
 Argonauta – classe di sommergibili che operarono durante la seconda guerra mondiale

Pagine correlate 
 Argonaut
 Argonaute (disambigua)